Кибер- (cyber) – приставка, показывающая отношение чего-либо к кибернетике и связанным с ней явлениям, например, киберкультура (см. статьи, начинающиеся на «кибер» и «кибер-»).
 Кибер (научная фантастика) — кибернетический организм в советской фантастике, отличный от киборга.
 Кибер (фильм) — американский фильм 2015 года.

 Кибер (фамилия)